Conversor de unidade (FAT32) é uma ferramenta de disco rígido do Microsoft Windows. O aplicativo, que foi criado em 1998, atualmente não está mais no Windows.

O software permite converter unidades de disco FAT16 para FAT32. Também, o Conversor de Unidade permite reformatar hard disks.

História

Foi criado em 1998, anos depois em que os discos rígidos FAT32 começavam a popularizar nos computadores. Após clicar no aplicativo, que é localizado no grupo Ferramentas de sistema, surgirá um assistente, que o ajudará durante a conversão para FAT32. Clicando em qualquer unidade de disco FAT16 (exceto unidades muito pequenas e unidades FAT32), o usuário clica em Avançar, e logo depois, a unidade de disco é convertida para FAT32 e o Windows reformata o HD.

Componentes do Windows